Plaats in Indonesië
 Bacem (Jepon), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Bacem (Banjarejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Bacem (Kebonsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Bacem (Ponggok), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Bacem (Sutojayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java